Le tournoi de tennis de Dallas est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2011, classée en catégorie International, se dispute du 22 au .

Sabine Lisicki remporte le simple dames. En finale, elle bat Aravane Rezaï, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Alberta Brianti et Sorana Cîrstea.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Dallas
 Saison 2011 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel de l'édition

Navigation 

WTA 2011
Dallas
Tennis aux États-Unis en 2011
Tennis en août 2011
Sport au Texas en 2011